Заксенгаузен:
 Заксенгаузен  — нацистський (1936-1945), а потім радянський (1945-1950) концентраційний табір;
 Заксенгаузен — громада в Німеччині, в землі Тюрингія; 
 Заксенгаузен () — квартал Франкфурта-на-Майні.